Astafjew ist der Familienname folgender Personen:

 Jakow Timofejewitsch Astafjew (1819–1879), russischer Marine-Offizier, Hydrograph und Forschungsreisender
 Wiktor Petrowitsch Astafjew (1924–2001), russischer Schriftsteller